Singapore Women’s Tennis Exhibition 2011 — межсезонный теннисный турнир, проходивший в декабре в Сингапуре на площадке Singapore Indoor Stadium.

В 2011 году соревнование проводилось впервые — с 16 по 18 декабря.

Общая информация

Состав 
Организаторы привлекли на турнир шестерых теннисисток из Top30 одиночного рейтинга. Две из них — Агнешка Радваньская и Саманта Стосур — на момент старта турнира входили в десятку сильнейших этой классификации.

Формат 
Схема турнира была составлена таким образом, что теннисисткам пришлось сыграть трёхраундовое соревнование с матчами на вылет. Две сильнейшие (по рейтингу) спортсменки начали турнир со второго круга, а проигравшие в полуфиналах сыграли дополнительный матч за третье место: т.о. спортивная часть соревнования продолжалась три дня или шесть матчей.

Посев

Ход турнира

Первый раунд

Финальные раунды

Ссылки 
 Сайт турнира

См. также 
 Битва континентов 2012
 AAMI Classic 2012
 Mubadala World Tennis Championship 2011 (декабрь)

Сингапур
Теннис
Декабрь 2011 года
Теннис в Сингапуре
Сингапур